Del Signore (littéralement Du Seigneur) peut se référer à :

Patronyme 
 Carlo Luigi Buronzo del Signore (1731-1806), prélat catholique italien, archevêque de Turin de 1797 à 1806 ;
  (1976-), footballeur italien ;
  (1906-1978), ténor italien ;
 Littorio Del Signore (1938-), peintre québécois d'origine italienne ;
  (1881-1967), prélat catholique italien, évêque de Fano de 1937 à 1967.

Toponymie 
 , village de Gela, en Sicile ;
 , village de Turin.

Cinéma 
 Les Conspirateurs film italien de 1969 connu sous son nom d'origine Nell'anno del Signore ;
 , film italien de 1970, parodie du précédent.